

Arte 
Palazzo Sanguinetti – palazzo storico della città di Bologna

Persone 
Alberto Sanguinetti Montero – vescovo cattolico uruguaiano
Alessandra Sanguinetti (1968) – fotografa statunitense
Bruno Sanguinetti (1909-1950) – politico italiano
Cesare Sanguinetti (1854-1906) – avvocato e politico italiano
Davide Sanguinetti (1972) – allenatore di tennis ed ex tennista italiano
Edoardo Sanguineti (1930-2010) – poeta, scrittore, drammaturgo e critico letterario italiano
Giacomo Sanguinetti (1990) – cestista italiano
Gianfranco Sanguinetti (1948) – scrittore, enologo e rivoluzionario italiano
Guglielmo Sanguinetti (1894-1954) – medico e giornalista italiano
Guillermo Sanguinetti (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore uruguaiano
Javier Sanguinetti (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Julio María Sanguinetti (1936) – politico uruguaiano, Presidente dell'Uruguay
Natalina Sanguinetti (1940) – ex schermitrice italiana
Raúl Carlos Sanguinetti (1933-2000) – scacchista argentino
Santiago Nicolás Carrera Sanguinetti (1994) – calciatore uruguaiano
Sebastiano Sanguinetti (1945) – vescovo cattolico italiano
Tatti Sanguineti (1946) – critico cinematografico, giornalista, attore, sceneggiatore e regista italiano
Umberto Sanguinetti – pallanuotista italiano
Vita d'Angelo Sanguinetti – politico e banchiere italiano